Михаи́л Арха́нгельский:
 Архангельский, Михаил Валентинович (1937—2006) — советский, российский живописец.
 Архангельский, Михаил Сергеевич (1898—1987) — Герой Социалистического Труда.
 Архангельский, Михаил Ферапонтович (1825—1904) — священнослужитель Русской православной церкви.
 Архангельский, Михаил Фёдорович (1908—1975) — советский кинооператор и кинорежиссёр.
 Архангельский, Михаил Юрьевич (1948—2019) — советский и российский шахматист. Примечания